

Отіс — місто, штат Колорадо
 Отіс — місто, штат Канзас
 Отіс — місто, штат Мен
 Отіс — місто, штат Массачусетс

Див. також 
 Otis Elevator Company